rum – napój alkoholowy
 Rùm – wyspa w Szkocji
 Rum – gmina targowa w Austrii, w Tyrolu
 Rum – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim

 Rum – gmina na Węgrzech
 Rum – zespół folk metal

Zobacz też 
 Rejestr Usług Medycznych
 Sułtanat Rumu  
 Wadi Rum